José Torrealba (1982-) futbolista venezolano.
 Pompeyo Torrealba (1946-), militar venezolano.
 Raúl Torrealba (1948-), empresario y político chileno.
 Sebastián Torrealba (1981-), comediante y político chileno.
 Brian Torrealba (1997-), futbolista chileno.